Herring kan som auktorsförkortning betyda:

 Jon L. Herring
 Brenda J. Herring

Robotskapade auktorsförkortningar